Hart é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Hart (Geórgia)
 Condado de Hart (Kentucky)

Desambiguação